David Cohen es un antropónimo compuesto por el nombre David y el apellido Cohen, puede referirse a:

Artistas 
 David X. Cohen (1966–), escritor y guionista estadounidense.

Políticos 
 David Cohen (?–), diplomático israelí.
 David Cohen (1914–2005), político estadounidense.

Otros 
 David Cohen (1865–1889), sospechoso de ser Jack el Destripador.
 David Cohen (1887–1972), filósofo y rabino lituano.
 David Cohen Nassy (1612–1700), explorador y conquistador neerlandés.